Микола Романов:
 Романов Микола Іванович (нар. 1937) — український радянський футболіст, захисник.
 Романов Микола Іванович (1948—2004) — радянський біатлоніст, заслужений тренер СРСР.
 Романов Микола Іванович (нар. 09.08.1956) — український дитячий футбольний тренер, викладач академії «Дніпра».
 Романов Микола Кирилович — Герой Радянського Союзу.
 Романов Микола Миколайович (нар. 1967) — український актор і композитор.
 Романов Микола Михайлович (1859—1919) — старший син великого князя Михайла Миколайовича і великої княгині Ольги Федорівни; генерал від інфантерії.
 Романов Микола Олександрович (Микола II Романов; 1868—1918) — останній російський імператор (1894—1917).
 Романов Микола Павлович (Микола I Романов; 1796—1855) — російський імператор (1825—1855).
 Романов Микола Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Романов Микола Якович (1908—1991) — радянський актор театру і кіно.
 Див. також 
 Романов